Dampfzentrale steht für
allgemein ein mit Dampf betriebenes Kraftwerk oder Heizwerk
insbesondere die Dampfzentrale Bern, ein ehemaliges Dampfkraftwerk, heute Kulturzentrum